Сассуо́ло (, ) — город в Италии, в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.

Население составляет 41 641 человек (на 2004 год), плотность населения — 1076 чел./км². Занимает площадь 38,69 км². Почтовый индекс — 41049. Телефонный код — 0536.

Покровителем коммуны почитается Георгий Победоносец. Праздник ежегодно отмечается 23 апреля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии